Fuček ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Fuček (1926–2020), jugoslawischer bzw. kroatischer römisch-katholischer Theologe
 Josip Fuček (* 1985), kroatischer Fußballspieler
 Katarina Fuček (* 1957), kroatische Politikerin (HDZ)